Сергей Сергеевич Орлов:
* Орлов, Сергей Сергеевич (1864—1927) — врач-гигиенист, профессор Московского университета.
 Орлов, Сергей Сергеевич (1921—1977) — русский советский поэт и сценарист.
 Орлов, Сергей Сергеевич (род. 1993) — российский стендап-комик.